Белые латиноамериканцы (, ) — белые или преимущественно белые жители стран Латинской Америки, имеющие ярко выраженную европеоидную внешность, и происходящие от европейских колонистов конца XV — начала XXI веков. Традиционно занимают высшую ступень латиноамериканской расово-социальной иерархии, хотя в результате процессов массовой метисации границы между расовыми группами в странах Латинской Америки, в отличие от США, очерчены нечётко. Имеет место повышенная расовая и культурная мобильность разных по происхождению групп населения, их активное взаимопроникновение. В целом белые латиноамериканцы составляют по разным оценкам от 30 и 40 % населения всей Латинской Америки по состоянию на начало XXI века, то есть около 190—200 млн чел, что, к примеру, значительно меньше доли белых в населении США (70 %) и Канады (86 %). Тем не менее, отмечаются значительные вариации в процентном отношении белых от одной латиноамериканской страны к другой. В целом преимущественно белыми являются только три страны Латинской Америки — Аргентина, Коста-Рика и Уругвай. В остальных странах, в том числе в Бразилии, белые составляют менее половины всего населения; преобладают смешанные и переходные расы.

История 
Первые европейцы — испанские и португальские конкистадоры, идальго и миссионеры появились в Латинской Америке после Христофора Колумба, исследовавшего регион в 1492 году. Колонии Испании и колонии Португалии образовались и значительно расширили свою территорию и население на протяжении следующих трёх столетий. Первые европейские поселенцы были в основном мужчинами, которые активно вступали в половые контакты с женщинами индейского и африканского происхождения, своими рабынями или наложницами, что быстро привело к преобладанию в современной Латинской Америке метисов, мулатов и других смешанных подтипов (самбо, кабокло, парду и др.). Испанское и португальское правительства начали опасаться окончательной бастардизации белого населения и постепенно инициировали ввоз белых женщин из Европы с которыми белые мужчины заключали официальные браки, продолжая при этом встречаться с рабынями и наложницами (сохраняя институт так наз. пласажа). И всё же дети родившиеся в официальном браке с белой женщиной получали права наследования, а значит и всю полноту власти в колониальных сообществах, но их доля в населении остаётся незначительной до конца XIX века. Позднее, в конце XIX — нач. ХХ, в страны Латинской Америки (в первую очередь Бразилию, Аргентину и Уругвай) прибывают массы европейцев. Многие спасаются от военных действий в Европе (мировые и гражданские войны), этнических конфликтов. Часть мигрантов (голондрины) привлекают сюда новые сельскохозяйственные возможности и освоение целины сертана, кампоса и льяноса. Бразилия принимает около 5 млн европейских иммигрантов, Аргентина — около 3-х, Уругвай — около 500 тыс. Основную массу прибывших составляют романские народы: итальянцы, испанцы и португальцы. Но прибывали также и немцы, французы, поляки, евреи, ливанцы, украинцы. Более поздние европейские иммигранты, как правило, оседали в более умеренных широтах (Аргентина, Уругвай, Южная Бразилия), где цветное население было не так многочисленно. Тем не менее, значительная часть белых бразильцев и аргентинцев имеет существенную примесь африканских и индейских генов, количество которых сильно варьирует в зависимости от провинции, города и даже городского микрорайона. Власти латиноамериканских государств долгое время официально поддерживали иммиграцию европейцев для постепенного «отбеливания» преимущественно цветного населения Латинской Америки.

Географическое распределение 
Антропологически наиболее «белыми» (то есть европеоидными) являются современные аргентинцы и уругвайцы, хотя и в их генах также имеется примесь индейской и негритянской крови (5—30 %). Ряд стран Латинской Америки претерпели существенные изменения в своём расовом составе на протяжении XX века. Так, пуэрториканцы после включения в состав США предпочитают регистрировать себя «белыми», а не цветными как ранее в составе Испанской колониальной империи. На Кубе, наоборот, имел место обратный процесс. После прихода к власти Фиделя Кастро значительная часть белых кубинцев, связанных с американским капиталом, эмигрировали в г. Майами. Из-за более низкой рождаемости белых и их эмиграции, доля белых в населении острова снизилась с 65 % в 1960 до около 35 % в настоящее время. До конца XIX Бразилия была преимущественно афро-латинской страной, однако массовая европейская иммиграция в начале XX века подняла долю белого населения до 63 % к началу 1960-х. После этого, экономические проблемы вновь привели к эмиграции белых бразильцев из страны; а метисация и более высокая рождаемость цветного населения вновь привели к росту его доли в общем населении страны. Тем не менее, в абсолютных цифрах количество европеоидов наиболее значительно именно в Бразилии (около 95 млн чел), где они проживают преимущественно в 4 южных штатах.

Доля преимущественно белого населения по стране и его численность:

 Уругвай: 88% (3 млн)
 Аргентина: 86% (40 млн)
 Коста Рика: 82% (3.5 млн)
 Пуэрто-Рико: 80.5% (2.7 млн)
 Чили: 52% (10 млн)
 Бразилия: 47,7% (91 млн. за 2010 г.)
Сальвадор: 43.7% (2.7 млн)
 Куба: 37% (65,1% до 1960-х гг.)
 Венесуэла: 30% (13 млн)
 Колумбия: 20% (13 млн)
 Никарагуа: 17% (1 млн)
 Эквадор: 10-17% (1 млн)
 Доминиканская республика: 16% (1 млн)
 Мексика: 15% (17 млн)
 Перу: 12% (3 млн)
 Боливия: 12% (1 млн)
 Панама: 12% (500 тысяч)
 Гватемала: 5% (900 тысяч)
 Парагвай: 4% (500 тысяч)
 Гондурас: 2% (100 тысяч)

Примечания

См. также 
 Белые бразильцы
 Белые в ЮАР
 Иммиграция в Бразилию
 Иммиграция в Аргентину
 Креолы

Южная Америка
Население